

Patronyme 

  (?-), lutteur professionnel américain ;
 Andrés Bermúdez (1950-2009), entrepreneur et homme politique californien d'origine mexicaine ;
 Daniela Galindo Bermúdez (1988-), entrepreneure colombienne ;
 Dennis Bermudez (1986-), pratiquant de MMA américain ;
 Enrique Bermúdez Varela (1932-1991), militaire nicaraguayen ;
 Félix Bermúdez (1918-1990), coureur cycliste espagnol ;
 Francisco Morales Bermúdez Cerruti (1921–2022), homme politique péruvien ;
 Jerónimo Bermúdez (1530-1599), poète espagnol du  ;
 Jesús Bermúdez (1902-1945), footballeur bolivien ;
 João Bermudes (?-1570/1575), médecin portugais du  ;
 José María Bermúdez Espinoza (1975-), footballeur nicaraguayen ;
  (1782-1831), militaire républicain vénézuélien ;
 Juan de Bermúdez (?-1570), navigateur et explorateur espagnol du  ;
 Mifflin Bermúdez (1968-), footballeur péruvien, reconverti en entraîneur ;
 Miguel Díaz-Canel Bermúdez (1960-), homme politique cubain ;
 Pedro Bermúdez (1558-1605), compositeur et maître de chapelle espagnol ;
 Pedro Pablo Bermúdez (1793-1852), homme d'État péruvien, président de la République ;
 Remigio Morales Bermúdez (1836-1894), homme politique et militaire péruvien ;
 Violeta Bermúdez (1961-), femme d'État péruvienne ;

Toponyme 

 Bermúdez, municipalité de l'État de Sucre au Venezuela.

Voir aussi 
 Bermude

Patronyme hispanique